CRM est un sigle qui peut signifier :
 Centre de recherches mathématiques, à l'Université de Montréal ;
 Coefficient de réduction-majoration, couramment appelé Bonus Malus ;
 Commission de recours des militaires, un organisme de recours administratif du ministère de la défense ;
 concepteur réalisateur multimédia ;
 chaîne respiratoire mitochondriale, une voie métabolique mitochondriale. 
 customer relationship management (en français, gestion de la relation client).

CRM est un code qui peut signifier :
 , l'aéroport de Catarman aux Philippines, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports